gmina Michałów – gmina wiejska, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie
dawne gminy:
 gmina Michałów – dawna gmina wiejska, powiat święciański, woj. wileńskie (następnie gmina Michałowo)